Глейшер ( или ):

Топоним 
 Глейшер — национальный парк, США.
 Глейшер — национальный парк, Канада.
 Глейшер — кратер на видимой стороне Луны.
 Глейшер-Бей — национальный парк, США.
 Глейшер-Вью — статистически обособленная местность, расположенная в боро Матануска-Суситна (штат Аляска, США).
 Глейшер-Пик — стратовулкан в штате Вашингтон, США.

Персоналии 
 Глейшер, Джеймс (1809—1903) — английский метеоролог и аэронавт.
 Глейшер, Джеймс Уитбред Ли (1848—1928) — английский математик и астроном.

См. также